ar-Raqqah (arabiska: منطقة الرقة, منطقة مركز الرقة) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen ar-Raqqah, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Ar-Raqqah  är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Ar-Raqqah  är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i ar-Raqqah (provins)